

События 
 В Риме «Год диктатора» (по фастам). Диктатор: Луций Папирий Курсор; начальник конницы: Гай Юний Бубульк Брут; проконсул: Квинт Фабий Максим Руллиан.
 Победа войск диктатора у Лонгулы. Л. Папирий нанёс новое сильное поражение самнитам (их «золотое» и «серебряное» войска). Триумф диктатора Л. Папирия. Самниты предложили мир, но не удалось согласиться относительно условий. Победа Кв. Фабия над этрусками у Перузия. Присоединение к Риму Перузия в Этрурии. Триумф Кв. Фабия.
 309/308 — Афинский архонт-эпоним Деметрий.
 После смерти Клеомена II в спор из-за власти вступили его внук Арей и сын Клеоним. Геронты назвали царём Арея, но во главе войска поставлен Клеоним.
 309—265 — Царь Спарты из рода Агидов Арей I.
 Птолемей прибыл с флотом к Фасалиде и взял город. Отсюда он переправился в Ликию, взял Ксанф и Кавн. Из Минда он отправился в Грецию, высадился на Истме, овладел Сикионом и Коринфом, оставил там свои гарнизоны и возвратился в Египет.
 Захват престола Боспорского государства Евмелом, младшим из братьев, претендующих на престол (правил до 304 года до н. э.).

См. также

Примечания